Jarakan (Gondang)
 Jarakan (Pendopo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing